Косово може да се отнася за:
 Косово – частично призната държава, бивша автономна област в Сърбия
 Косово – географско-историческа област по името на Косово поле
 село Косово, община Брегово, област Видин, България
 село Косово, община Трекляно, област Кюстендил, България
 село Косово, община Асеновград, област Пловдив, България
 село Косово, община Каспичан, област Шумен, България
 село Косово, община Брод, Северна Македония
 Косово – защитена местност в област Велико Търново

Вижте също 
 Горско Косово – село в община Сухиндол, област Велико Търново, България
 град Косава, Брестка област, Беларус
 Косово поле (пояснение)